Villar de Cañas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar de Cañas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villar de Cañas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar